Great Saxham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Little Saxham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 The Saxhams – civil parish w Anglii, w hrabstwie Suffolk